Pau puede referirse a los siguientes topónimos:

 Pau (Gerona), municipio de la provincia de Gerona, en la comunidad autónoma de Cataluña (España).
 El distrito de Pau, distrito del departamento de Pirineos Atlánticos (Francia).
 Pau (Francia), ciudad capital del departamento de Pirineos Atlánticos (Francia).
 Pau (Italia), localidad de la provincia de Oristán, en la región de Cerdeña (Italia).

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Carlos Pau Español (1857-1937), botánico español, cuya abreviatura en taxonomía botánica es «Pau».
 Pau (historietista) (n.1972), historietista español cuyo nombre completo es Pau Rodríguez Jiménez-Bravo.
 Pau Gasol (n.1980), jugador español de baloncesto. 

Además, puede referirse a:

 Pablo (nombre), nombre de pila masculino que se traduce al catalán como Pau, frecuente en Cataluña.
 Paz (nombre), nombre de pila femenino que se traduce al catalán como Pau, frecuente en Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.
 El Programa de Actuación Urbanística (PAU); en España, el marco legal de desarrollo urbanístico de barrios completos definido en el Real Decreto 2159/1978.
 Selectividad (examen); en España, la prueba escrita que se realiza a los estudiantes que desean acceder a estudios universitarios, también conocida como «Prueba de Acceso a la Universidad» (PAU).
 El punto de acceso de usuario, punto de unión entre la red de dispersión y la red interior de usuario en una infraestructura común de telecomunicaciones.